Hobbs Quarry SSSI steht für:

 Hobbs Quarry SSSI (Longhope), Naturschutzgebiet in Gloucestershire, England
 Hobbs Quarry SSSI (Shepton Mallet), Naturschutzgebiet in Somerset, England